Les Essards (Charente)
 Les Essards (Charente-Maritime)
 Les Essards (Indre i Loara)